Хлорид тантала(V) — неорганическое соединение, соль металла тантала и соляной кислоты с формулой TaCl, бесцветные кристаллы, реагирует с водой.

Получение 

 Действие хлора на тантал или смесь оксида тантала(V) с углеродом:

 Действие хлорида водорода на тантал или оксид тантала(V):

Физические свойства 

Хлорид тантала(V) образует бесцветные кристаллы моноклинной сингонии, пространственная группа C 2/m, параметры ячейки a = 1,8276 нм, b = 1,7766 нм, c = 0,5850 нм, β = 90,62°, Z = 6.
Кристалл состоит из димеров TaCl. Газовая фаза состоит из мономеров.

Растворяется в этаноле, ацетоне, сероуглероде.

Химические свойства 

 Реагирует с водой:

 Реагирует с концентрированной плавиковой кислотой:

 Реагирует с щелочами:

 Восстанавливается металлами:

 С хлоридами щелочных металлов в концентрированной соляной кислоте образует гексахлоротанталаты:

Литература 
 
 
 
 

тантала